Enrico Scrovegni (mort en 1336), banquier et prêteur italien
 Reginaldo Scrovegni, notable padouan du , père d'Enrico

Voir aussi 
 Famille Scrovegni
 Chapelle des Scrovegni à Padoue en Italie.
  est un ancien hospice de Venise.

Patronyme italien